Різець (сузір'я)
 Різець (інструмент)

Див. також
Різці